Владимир Григорьевич Богатырёв: Богатырёв, Владимир Григорьевич (1937—2012) — русский советский писатель.
 Богатырёв, Владимир Григорьевич (род. 1960) — советский и российский футболист. Тренер.